«Hover» (также известный как просто «Hair Peace Salon») — EP белорусской рок-группы «Hair Peace Salon», записанный на студии Геннадия “Gena Dee” Сырокваша «X-NOISE Factory», вышедший в 2005 году. Все песни исполнены на английском языке.

Приём критиков 
О’К, обозреватель «Музыкальной газеты», описал материал CD, который оставляет отсылки к прогрессивному року, словами «гитарный, богатый по мысли, эффектный», оценив как отличный вокал, так и бедность на аранжированные эмоции. По его мнению, песни с EP очень похожи на песни «Jitters», также группы британского рока, с EP «Promo Disk 2005», а наиболее заметные произведения на пластинке: «Hover» и «Morning Stuff».

Позже «Hover» как часть компиляции «Spotlight On» была отмечена Дэйвом Числеттом за эклектичность и вокал, как у .

Сергей Будкин, музыкальный критик , с высоты обзора альбома «Hair Peace Salon» «Gentleman» выражал грусть, что «бесподобное произведение» «Hover» не нашло своё место на той пластинке.

Награды  
«Победный гимн» «Hover» позволил группе выиграть в июне 2007 года финал конкурса «ИдиНаРок» с призом записать песню на профессиональной музыкальной студии.

Список композиций

Участники 
Hair Peace Salon:
 Олег Вяль — ведущий вокал, гитара.
 Вадим Дубина — соло-гитара, бэк-вокал.
 Максим “Gandibober” Девиченский  — бас-гитара.
 Артур Лучков — ударные.

Примечания 

Альбомы Белоруссии
Мини-альбомы Белоруссии
Мини-альбомы 2005 года
Мини-альбомы на английском языке
Альбомы Hair Peace Salon